Colina può riferirsi a:
Colina – sostanza organica classificata come nutriente essenziale

Geografia
Colina – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
Colina – comune del Cile, capoluogo della provincia di Chacabuco
Colina – comune del Venezuela nello Stato di Falcón
Alpe Colina – alpeggio situato nel comune di Postalesio in provincia di Sondrio, Italia

Persone

Colina
Jesús Colina – giornalista spagnolo
Jorge Colina – ex giocatore di calcio a 5 uruguaiano
Josip Colina – calciatore bosniaco con cittadinanza svizzera

Altro
Colina – mollusco gasteropode della famiglia Cerithiidae